Jyllandsserien har flere betydninger:
Jyllandsserien (håndbold)
Jyllandsserien (fodbold)
Jyllandsserien for kvinder (fodbold)